Сборная Новой Зеландии по крикету () представляет новозеландское государство в международных тестовых матчах, а также матчах ODI и Twenty20 по крикету. Сборная управляется национальной федераций крикета, New Zealand Cricket. Команда провела свой первый тестовый матч против Англии в 1930 году, став таким образом пятой тестовой командой в мире. Первая победа пришла к новозеландцам только в сезоне 1955/56, когда сборная выиграла у Вест-Индии в Окленде. Первый матч ODI команда провела с Пакистаном в сезоне 1972/73. С января 1998 года команда известна под прозвищем Black Caps («Чёрные кепки»). Это название было придумано спонсором сборной, компанией Clear Communications, для участия в одном из коммерческих турниров. Официальные источники приводят прозвище в начертании BLACKCAPS.

Нынешним капитаном команды является Брендон Маккаллам, заменивший в этой должности Росса Тейлора, который, в свою очередь, унаследовал капитанскую повязку от Дэниэла Веттори, ушедшего после чемпионата мира ODI 2011 года. До Веттори лидером команды был Стивен Флеминг, самый успешный её капитан.

Новая Зеландия занимает восьмое место в рейтинге тестовых сборных, рейтинге ODI и рейтинге Twenty20.

Состав

Тренерский штаб 
 Главный тренер: Майк Хессон
 Ассистент: Трент Вудхилл
 Тренер боулеров: Шейн Бонд
 Психологическая подготовка: Брайан Стронак
 Менеджер: Дэйв Карри
 Физиотерапевт: Роджер Мортимер

Выступления

Чемпионат мира ODI

Чемпионс Трофи

Чемпионат мира Twenty20

Результаты

Тестовые матчи

ODI

Twenty20

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт сборной

Новая Зеландия
Крикет в Новой Зеландии
Сборные Новой Зеландии
Тестовый крикет
ODI